Skårup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skårup (Dreslette Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Dreslette Sogn
 Skårup (Feldballe Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Feldballe Sogn
 Skårup (Fruering Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fruering Sogn
 Skårup (Hanning Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hanning Sogn
 Skårup (Herritslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Herritslev Sogn
 Skårup (Klejtrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Klejtrup Sogn
 Skårup (Ravnkilde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ravnkilde Sogn
 Skårup (Sjørring Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sjørring Sogn
 Skårup (Skovby Sogn) – en bebyggelse i Skovby Sogn
 Skårup (Skårup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skårup Sogn
 Skårup (Vestervig Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vestervig Sogn
 Skårup (Øsløs Sogn) – en bebyggelse i Øsløs Sogn